Barum (an der Ilmenau), een gemeente in het district Lüneburg in Duitsland
 Barum (Uelzen), een gemeente in het district Uelzen in Duitsland
 Barum (Zweden), een plaats in Zweden
 Barum (bedrijf), een Tsjechische fabrikant van autobanden en -onderdelen (Continental Barum s.r.o.)